Моро — фамилия и топоним.

Французская фамилия 
Моро́ ( «вороной», о масти лошади, либо Moreaux) — французская фамилия.

 Моро, Жан-Шарль-Александр (1762—1810) — французский архитектор, художник-декоратор и живописец.
 Моро, Жан-Шарль (1889—1956) — французский архитектор-декоратор.

Итальянская фамилия 
Мо́ро ( — «мавр», «смуглый», «брюнет») — итальянская фамилия или прозвище.
 Моро, Альдо (1916—1978) — итальянский политик, христианский демократ.
 Моро, Давиде (род. 1982) — итальянский футболист.            
 Моро, Ибрахим (род. 1993) — ганский футболист.
 Моро, Иоланда (род. 1953) — бельгийская актриса и кинорежиссёр.
 Моро, Карлос Эдуардо (род. 1981) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Моро, Кристофоро (1390—1471) — 67-й венецианский дож.
 Моро (род) — патрицианская семья Венеции в V-XIX веках.
 Моро, Лодовико (1452—1508; более известен как Лодовико Сфорца) — герцог миланский.
 Моро, Луи-Зеферин (1824—1901) — блаженный Римско-Католической Церкви, епископ епархии Сент-Иасента.
 Моро, Мамудо (род. 1995) — ганский футболист.
 Моро, Маргерит (род. 1977) — американская актриса.
 Моро, Никола (род. 1998) — хорватский футболист.
 Моро, Ромуальдо (1929—2001) — уругвайский футболист.
 Моро, Симоне (род. 1967) — итальянский скалолаз, альпинист-высотник.
 Моро, Федерика (род. 1965) — итальянская актриса и фотомодель.

Другие фамилии 
 Моро де Хусто, Алисия (1885—1986) — аргентинский врач и политик.
 Моро, Антонис (1519 — между 1576 и 1578; более известен как Антонис Мор) — нидерландский портретист XVI века, работавший при дворах Испании, Италии, Англии.
 Моро, Артур (1909—1989; настоящее имя Афанасий Матвеевич Осипов) — эрзянский поэт и редактор.
 Мо́ро, Йоанна (род. 1984) — польская актриса. 
 Дмитриев-Моро, Сергей Иванович (1895—1938) — русский и советский футболист и тяжёлоатлет, художник.

Топоним 
 Моро — город в пакистанской провинции Синд.
 Моро — город в округе Ли (штат Арканзас, США).
 Моро — город в округе Шерман (штат Орегон, США).
 Моро — залив моря Сулавеси, южное побережье острова Минданао.
 Моро — скала в нац. парке «Секвойя» (штат Калифорния, США).

Другое 
 Моро — группа этнически родственных малайско-полинезийских народностей, проживающих на архипелаге Сулу и других островах Филиппин.
 Моро — главный герой советского фильма «Игла», которого сыграл Виктор Цой.
 «Остров доктора Моро» — роман Герберта Уэллса и его экранизации.
 Пираты моро (также пираты Сулу) — южно-филиппинские мусульманские разбойники, сражавшиеся с Испанией в конце XVI века.
 Wz. 68 Moro — польский камуфляжный рисунок.

См. также 
 Марро (также известная как Моро) — деревня в Ирландии.
  — составная часть многих топонимов, в основном в Бразилии и Италии.

Примечания